Hamp ist der Familienname folgender Personen:

 Eric P. Hamp (1920–2019), US-amerikanischer Linguist
 Sheila Ford Hamp (* 1951), US-amerikanische Besitzerin der Footballmannschaft Detroit Lions
 Vinzenz Hamp (1907–1991), deutscher katholischer Theologe 

HAMP steht als Abkürzung für:
 Hepcidin Antimicrobial Peptide, ein Gen, siehe Hepcidin
 Home Affordable Modification Program der Obama-Regierung

Siehe auch:
 Hampp
 Hump

Abkürzung